Codonocarpus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Codonocarpus ingår i familjen Gyrostemonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kålordningen
Codonocarpus